Il doppio del torneo di tennis BMW Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mario Ančić e Julian Knowle che hanno battuto in finale Florian Mayer e Alexander Waske 6-3, 1-6, 6-3.

Teste di serie 

 Cyril Suk /  Pavel Vízner (quarti di finale)
 Martin Damm /  Mariano Hood (primo turno)

 Jonathan Erlich /  Andy Ram (primo turno)
 Yves Allegro /  Michael Kohlmann (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BMW Open 2005